Egocentrica – album di Simona Molinari del 2009
Egocentrica – singolo di Simona Molinari del 2009